Mérignac puede referirse a las siguientes comunas francesas:

 Mérignac, en el departamento de Charente.
 Mérignac, en el departamento de Charente Marítimo.
 Mérignac, en el departamento de Gironda.